Reitbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Reitbauer (* 1974), österreichische Gastronomin